Der Idiot steht für:

 Der Idiot, Roman von Fjodor Dostojewski (1867/1868)

Filme:
 Der Idiot (1946), französischer Film von Georges Lampin
 Der Idiot (1951), japanischer Film von Akira Kurosawa
 Der Idiot (1958), sowjetischer Film von Iwan Alexandrowitsch Pyrjew
Der Idiot (2014), russischer Film von Yuri Bykov 

Opern:
 Der Idiot (Henze), Oper („Mimodrama“) von Hans Werner Henze (1952)
 Der Idiot (Treibmann), Oper von Karl Ottomar Treibmann (1986/1987)
 Der Idiot (Weinberg), Oper von Mieczysław Weinberg (1986/1987)
 Der Idiot (Blomenkamp), Oper von Thomas Blomenkamp (2001)